est un genre éteint d'arthropodes euryptérides datant du Silurien ancien en Chine.  en est l'espèce type.

Présentation 
Terropterus est le plus ancien et le plus grand euryptéride mixoptéridé connu. On estime que les fossiles de T. xiushanensis ont atteint jusqu'à  de longueur, mais d'autres fossiles, représentant soit des T. xiushanensis plus anciens, soit une deuxième espèce de Terropterus, indiqueent que les membres de ce genre pourraient atteindre ou dépasser  de longueur. Terropterus est le seul mixoptéridé connu de l'ancien continent sud du Gondwana, les deux autres genres de mixoptéridés, Mixopterus et , n'étant connus que dans ce qui était autrefois le continent nord Laurussia. La découverte de Terropterus a donc considérablement élargi les aires de répartition géographiques et temporelles connues des Mixopteridae.

Les gisements dans lesquels les fossiles de Terropterus ont été découverts étaient autrefois un environnement marin. Des fossiles de plusieurs autres groupes sont connus dans les mêmes gisements, notamment des trilobites, des brachiopodes, des gastéropodes et d'autres euryptérides. En raison de sa grande taille et de ses adaptations prédatrices, dont les grands appendices épineux orientés vers l'avant qui sont caractéristiques des mixoptéridés, Terropterus était probablement le superprédateur de son écosystème marin.

Description

Cladogramme

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Euryptéride
Genre de chélicérés préhistoriques (nom scientifique)
Arthropode du Silurien
Taxon fossile décrit en 2021